Breezewood ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Breezewood (Delaware)
 Breezewood (Pennsylvania)
 Breezewood (South Carolina)